Japeri kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Japeri (ort), Rio de Janeiro, 
 Japeri (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar